Antonio Martos (1946) – ciclista su strada spagnolo
 Cristino Martos (1830-1893) – avvocato e politico spagnolo
 Francisco Martos (1984) – calciatore spagnolo
 Győző Martos (1949) – calciatore ungherese
 Ivan Petrovič Martos (1754-1835) – scultore russo
 Juan Martos (1939) – cestista spagnolo
 Miguel Rafael Martos Sánchez (1943) – nome di battesimo di Raphael, cantante e attore spagnolo 
 Nikolaj Nikolaevič Martos (1858-1933) – generale russo
 Sebastián Martos (1989) – mezzofondista e siepista spagnolo